Gangnam
 Kangnam – jedna ze čtvrtí Soulu, hlavního města Jižní Korey
 Gangnam Style – píseň jihokorejského rapera PSYho